The Devil's Hand – film del 1961 diretto da William J. Hole Jr.
The Devil's Hand – film del 2014 diretto da Christian E. Christiansen